Од () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эриссон. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03010.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 463 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 282 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 184 были экономически активными, 98 — неактивными (показатель активности — 65,2 %, в 1999 году было 64,1 %). Из 184 активных работали 166 человек (90 мужчин и 76 женщин), безработных было 18 (6 мужчин и 12 женщин). Среди 98 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Крет с часовней XIV века.
 Замок Прёйе XIX века в нео-ренессанском стиле. Прямоугольное главное здание с пятью пролётами в окружении двух угловых башен, увенчанных коническими крышами.
 Церковь Сен-Дени XIX века с красивыми витражами.
 Часовня Марьен, открыта в 2011 году.
 Канал Берри. В 2010 году, после реконструкции, открылся музей канала Берри.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье